Разъезд 67 — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Разъезд 67 — населённый пункт в Шалкарском районе Актюбинской области, упразднён в 2019 г.

Россия 
 Разъезд 67 — населённый пункт в Могойтуйском районе Забайкальского края.